Бенджамин Валлентина «Бен» Уорли (; 4 сентября 1936, Вашингтон, Округ Колумбия, США — 5 апреля 2002, Филадельфия, штат Пенсильвания, США) — американский профессиональный баскетболист, который отыграл пять сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, плюс ещё три сезона в Американской баскетбольной ассоциации. Кроме того успел поиграть в младших лигах, выиграв чемпионат NIBL в сезоне 1960/1961 годов, а также первенство ABL в сезоне 1961/1962 годов в составе команды «Кливленд Пайперс».

Ранние годы 
Бен Уорли родился 4 сентября 1936 года в городе Вашингтон (округ Колумбия), где он учился в средней школе Фелпс Вокэйшнл, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика в NCAA на сайте Thedraftreview.com
 Статистика в АБА и НБА на сайте Basketball-Reference.com
 Краткая биография в АБА на сайте Nasljerseys.com

Баскетболисты США
Игроки «Кливленд Пайперс»
Игроки «Лонг-Бич Чифс»
Игроки «Сиракьюс Нэшнлз»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Балтимор Буллетс»
Игроки «Анахайм Амигос»
Игроки «Лос-Анджелес Старз»
Игроки «Денвер Рокетс»
Игроки «Уилкс-Барре Баронс»
Умершие от рака печени